Андреевский, Николай:
 Андреевский, Николай Аркадьевич (1852—1880) — филолог.
 Андреевский, Николай Ефимович (1822—1889) — российский государственный деятель, тайный советник.
 Андреевский, Николай Степанович (1771—1839) — российский военный, участник наполеоновских войн, генерал-майор.